L'adjectif écossais est le gentilé relatif à l'Écosse. Il peut s'appliquer à diverses notions :

 Peuple
 Le peuple écossais, peuple d'Écosse

 Langue 
 le gaélique écossais, une langue celtique
 le scots, langue germanique proche de l'anglais
 l'anglais écossais, une variété régionale de la langue anglaise - à ne pas confondre avec le scots qui est une langue germanique proche mais distincte de l'anglais

 Autres  
 l'écossaise, nom de plusieurs formes de danses.
 la scottish, une danse traditionnelle sans rapport avec l'Écosse
 la partie écossaise, une ouverture au jeu d'échecs
 la plaque Scotia ou plaque écossaise, une plaque tectonique de l'Atlantique sud, séparant l'Amérique du Sud de l'Antarctique.

Voir aussi